Osoby o nazwisku Ames
 Adrienne Ames (1907–1947) – amerykańska aktorka filmowa
 Aldrich Ames (ur. 1941) – oficer Central Intelligence Agency, aresztowany w roku 1994 za szpiegostwo na rzecz ZSRR
 Fisher Ames (1758–1808) – amerykański prawnik i polityk z Massachusetts
 Leon Ames, Leon Waycoff (1902–1993) – amerykański aktor

 Miejscowości
 Ames – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nord-Pas-de-Calais, w departamencie Pas-de-Calais.
 Ames – miejscowość w Hiszpanii, w prowincji A Coruña
 Miejscowości w USA:
 Ames – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Story
 Ames – jednostka osadnicza w stanie Nebraska, w hrabstwie Dodge
 Ames – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Montgomery
 Ames – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Major
 Ames – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Liberty
 Gminy w USA:
 Ames (ang. Ames Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Athens
 Inne
 Krater Ames – krater uderzeniowy w pobliżu Ames (Oklahoma)
 Test Amesa, ang. Ames test, test Bruce'a Amesa – metoda diagnostyczna służąca do wykrywania siły mutagenu